Севрский «Курдистан» (курд. Sevr «Kurdistan», тур. Sevr «Kürdistan», франц. Sèvres «Kurdistan») — это предпалогаемая территория Курдистана по Севрскому мирному договору.

На северо-востоке государство граничило бы с Арменией, на северо-западе с Турцией, на юго-востоке с Месопотамией, на юго-западе с Сирией, а на востоке с Персией.

История 
Договор фактически не вступил в силу, а де-юре перестал действовать после пересмотра его условий на Лозаннской конференции 1923 года и подписания Лозаннского мирного договора.

Кроме этого, окончательные границы курдского национального государства должны были определить совместно несколько стран: Англия, Франция и Турецкая Республика.

Условия договора 
В основу Севрского мирного договора были положены условия англо-французского соглашения Сайкса-Пико (1916) и решения конференции держав в Сан-Ремо (1920).

По Севрскому миру, численность турецкой армии не могла превышать 50 000 бойцов. Над финансами Турции устанавливался международный контроль. Далее,Турция утрачивала ряд прежде захваченных сельджуками и османами территорий, например Греция должна была получить ряд анклавов в Малой Азии, а Армения, Грузия и Азербайджан должны были установить свои взаимные границы путём прямых переговоров между этими государствами, а при невозможности достичь согласия — путём посредничества союзных держав.

Тем самым, Севрский договор официально оформлял раздел арабских и европейских владений Османской империи. Севрский договор был воспринят в Турции как несправедливый и «колониальный», как очевидное проявление неспособности султана Мехмеда VI защищать национальные интересы. Великое национальное собрание Турции отказалось ратифицировать договор.

22 ноября 1920 года президент США Вудро Вильсон вносит на рассмотрение союзников арбитражное предложение, по которому Турция должна передать Армении территорию площадью 103 599 км². Объединившись с существовавшей в Закавказье Республикой Арменией, независимое объединённое Армянское государство обладало бы территорией площадью в совокупности свыше 150 тыс. км², с выходом к Чёрному морю. Однако, это решение уже не имело значения, поскольку в сентябре 1920 г. Турция начинает крупномасштабное вторжение в Армению, войска Мустафы Кемаля (будущего Ататюрка), захватив Карс, Александрополь, в конце ноября 1920 года угрожали самому существованию Армении. В течение двух последующих лет кемалисты (активно поддержанные большевиками) укрепили свои военные силы. В качестве первого шага было предпринято новое наступление на Армению. Одновременно турецкая армия сумела выбить из Малой Азии греческие войска и подавить сопротивление курдов.

Курдский национализм 
Курдская националистическая борьба впервые возникла в конце XIX века, когда объединённое движение поставило себе целью создание курдского государства. Время от времени вспыхивали восстания, но только через десятилетия после османской центристской политики XIX века появилось первое современное курдское националистическое движение, возникшее из восстания во главе с Шейхом Убейдуллой — курдским помещиком и главой влиятельной семьи Шемдинан. В 1880 Убейдулла потребовал политической автономии или даже полной независимости для курдов и признание государства Курдистан без вмешательства как со стороны турецкой, так и персидской власти. Восстание против династии Каджары и Османской империи в конечном итоге было подавлено османами, после чего Убейдуллу и других выдающихся участников депортировали в Стамбул.

Курдское националистическое движение, возникшее после Первой мировой войны и падения Османской империи, во многом было реакцией на изменения, происходившие по всей Турции. Это были прежде всего радикальная секуляризация, которую курды-мусульмане решительно не восприняли, централизация власти, которая угрожала власти местных вождей и курдской автономии, а также стремительно растущий турецкий этнический национализм в новой Турецкой Республике, который, очевидно, угрожал социальным отторжением курдов. Западные государства (в частности, Великобритания), которые боролись с турками, также пообещали курдам выступить гарантами по вопросу курдской независимости, но впоследствии данное обещание было нарушено. Одной из организаций, заслуживающей внимания, является Общество по улучшению положения Курдистана (), которое занимало ведущее место в создании отдельной курдской идентичности. Это дало преимущество в период политической либерализации второй конституционной эры (1908—1920) Турции: возрождённый интерес к курдской культуре и языку был трансформирован в политическое движение по национальному признаку. Данный акцент на курдов как отдельную этническую принадлежность был поддержан российскими антропологами примерно в начале XX века, которые предполагали, что курды принадлежат к европейской расе (по сравнению с азиатскими турками), основываясь на их физических характеристиках и языке, который является частью индоевропейской языковой семьи. При относительно открытом правительстве 1950-х годов курды получили политические должности и начали работать в рамках Турецкой Республики для достижения своих интересов, но это движение в сторону интеграции было остановлено государственным переворотом 1960. В 1970-х годах произошла эволюция курдского национализма в сторону марксистской политической мысли, которая повлияла на новое поколение курдских националистов, выступавших против местного строя, что служило традиционным источником оппозиции к власти. 27 ноября 1978 года была создана боевая сепаратистская Рабочая партия Курдистана (РПК).

Демография

Численность населения 
По подсчетам Н. Г. Корсуна, в начале 20-х гг. в Турции обитало до 1,7 млн курдов, из них примерно 550 000 в Западной Армении, а в нынешнем Ираке до 800 тысяч. Следовательно, на предпологаемой территории Курдистана 1920-х, на этой земле жило около 1 950 000 курдов. Также, на этой территории были турки, ассирийцы и армяне, но курды все равно составляли абсолютное большинство населения.

Будущие темпы роста 
Будущие бы темпы роста были бы хорошие. Рождаемость среди курдского народа всегда была хорошей. Несмотря на многочисленные геноциды, войны, гонения и больное отсутствия национального государства уже много веков, курдский народ является многомиллионным. Хоть и Севрский мирный договор и не вошёл в силу, но уже к началу Второй мировой войны численность курдов в Турции резко возросла, приближаясь к 4 млн, в Иране — около двух миллионов, ещё 700—800 тысяч жили в Ираке, а 200—300 тысяч — в Сирии. Вывод таков, что их численность растёт и уже сегодня составляет, по разным данным, от 33 до 40 миллионов человек, составляя лишь в одной Турции население более 16 миллионов человек.

Язык 
Далеко неудивительно бы было, если бы официальный государственный язык был бы курдский. 

На этой территории курды говорили и говорят на данных крупных диалектах курдского языка:

 Курманджи, или севернокурдский;
 Сорани, или центральнокурдский;
 Башури, или южнокурдский;
 Зазаки;
 Горани;

Религиозный состав 
Основной религиозный состав территорий Курдистана по Севрскому мирному договору составляли сунниты и алевиты (у курдов-заза), также были езиды (у курдов-езидов) и христиане (в основном у армянского меньшинства).

Территория 
Если судить по границам признанным мировым сообществом, то он находился бы на примерно данных сегодняшних провинциях:

 Турция (илы)

 Хиккяри
 Ширнак
 Мардин
 Сиирт
 Батман
 Шанлыурфа
 Диярбакыр
 Газиантеп
 Килис
 Адыяман
 Тунджели
 Бингёль

 Ирак, или же полунезависимый Южный Курдистан (мухафазы)

 Дохук
 Эрбиль
 Сулеймания
 Киркук

См. также 
 Курды
 Османская империя
 Курдистан
 Курдский язык
 Курдский национализм
 Южный Курдистан
 Армения
 Российская империя
 США
 Великобритания
 Франция
 Месопотамия
 Езидизм
 Численность курдов
 Численность езидов
 Курды-заза
 Юго-восточная анатолия

Примечания 

История Курдистана
Несостоявшиеся государства